Broustin (tramhalte) - tramhalte in de gemeente Jette
 François Broustin - Belgisch politicus